Johann Burchard ist der Name folgender Personen:

* Johann August Burchard (1800–1866), deutscher Gynäkologe, siehe August Burchard (Mediziner, 1800)
 Johann Heinrich Burchard (1852–1912), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hamburg
 Johann Ludwig Burchard (1773–1841), deutscher Landrat 

Siehe auch:
 Johann Burckhardt